Gåren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gåren (Höreda socken, Småland, 638705-145218), sjö i Eksjö kommun, 
Gåren (Höreda socken, Småland, 639326-145425), sjö i Eksjö kommun,  (8,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn